Hüma Hatun - consorte del sultano Murad II e madre del sultano Mehmed II
 Hümaşah Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Bayezid II
 Ayşe Hümaşah Sultan – principessa ottomana, figlia della principessa Mihrimah Sultan e  nipote del sultano Solimano il Magnifico
 Hümaşah Sultan – principessa ottomana, figlia di Şehzade Mehmed e nipote di Solimano I il Magnifico
Hümaşah Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Murad III
 Hümaşah Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed III
 Hümaşah Sultan – ottava e ultima Haseki e unica moglie legale del sultano ottomano Ibrahim I